La mela (The Apple) – film di Samira Makhmalbaf del 1998
La mela – racconto di Michel Faber
La mela – romanzo di Cinzia Tani
La mela (The Apple) – episodio della seconda stagione di Star Trek